Paramormyrops és un gènere de peix elefant de la família Mormyridae. La seva àrea distribució per a les seves espècies es troba en els rius Ntem de Camerun i Ivindo en el baix Gabon, a més de la regió est-central de l'Atlàntic com el cas del Paramormyrops longicaudatus.

Morfologia 
Al pertànyer a la família Mormyridae tenen la capacitat de produir i analitzar febles camps elèctrics que utilitzen per a orientar-se, reproduir-se, alimentar-se i comunicar-se; a més, posseeixen un cervell de gran grandària i una inusual intel·ligència.

Són peixos sociables i la seva reproducció és poc coneguda.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació, es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)» 

Paramormyrops jacksoni i Paramormyrops batesii presenten «Dades insuficients (DD)»  i tres de les seves espècies poden catalogar-se en la categoria de «vulnerable (VU)» (Paramormyrops gabonensis, Paramormyrops hopkinsi i Paramormyrops longicaudatus).

Taxonomia 
 Paramormyrops batesii (Boulenger, 1906)
 Paramormyrops curvifrons (Taverne, Thys van den Audenaerde i Heymer, 1977)
 Paramormyrops gabonensis Taverne, Thys van donin Audenaerde & Heymer, 1977
 Paramormyrops hopkinsi (Taverne & Thys van donin Audenaerde, 1985)
 Paramormyrops jacksoni (Poll, 1967)
 Paramormyrops kingsleyae (Günther, 1896)
 Paramormyrops longicaudatus (Taverne, Thys van donin Audenaerde, Heymer & Géry, 1977)
 Paramormyrops sphekodes (Sauvage, 1879)

Filogènia

Referències

Bibliografia 

  ISSN 1469-7998. 10.1111/j.1469-7998.2008.00465.x.

Enllaços externs 

 Paramormyrops, en Fishbase (Rainer Froese y Daniel Pauly, eds.)

Mormírids